L'Uomo Tigre, manga ed anime di Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji
Tiger Mask (wrestling), gimmick interpretata da diversi wrestler giapponesi ispirata all'omonimo personaggio dei fumetti